Parco (warenhuis) - Japanse projectontwikkelaar en keten van warenhuizen 
 Parco di Centocelle - metrostation in Rome
 Pak-Arab Refinery Company Limited (PARCO), officiële naam van Pak-Arab Refinery - Pakistaanse energiebedrijf
 John Parco - Italiaans ijshockeyspeler

Plaatsen
 Anzano del Parco - plaats in de Italiaanse provincie Como
 Parco Leonardo - plaats in de Italiaanse provincie Rome
 Parco (Tibet) - plaats in Tibet